Hallermühle steht für

 Hallermühle (Mittelrode), denkmalgeschützte Wassermühlenanlage an der Haller, Region Hannover
 Hallermühle (Maisach), ehemalige Wassermühle in Maisach, Bayern
 Hallermühle (Weidenberg), ehemalige Mühle in Weidenberg, Bayern